Schweikart ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schweikart (* 1959), deutsche Übersetzerin
 Ferdinand Karl Schweikart (1780–1857), deutscher Jurist und Mathematiker, der Vorarbeiten zur nichteuklidischen Geometrie leistete
 Hans Schweikart (1895–1975), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Karl Gottlieb Schweikart (1772–1855), österreichischer Maler

Siehe auch:

 Dieter Schweikard (* 1942), deutscher Kammersänger
 Schweigaard
 Schweickart